Греблина () — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 184 человека. Почтовый индекс — 59115. Телефонный код — 3738. Код КОАТУУ — 7323581002.

Местный совет 
59120, Черновицкая обл., Путильский р-н, с. Долгополье

Ссылки 
 Греблина на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Путильского района